Арушанов — фамилия; имеет женскую форму Арушанова.
 Арушанов, Вячеслав Семёнович (род. 1962) — советский и белорусский футболист, тренер.
 Арушанов, Паша Асцатурович (1916—2004) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Арушанов, Эрнест Константинович (род. 1941) — советский и молдавский физик-экспериментатор, действительный член Академии наук Молдовы.